John O’Callaghan (aktor)
 John O’Callaghan (muzyk)